Wimbledon 2022 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 27 czerwca–10 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Wimbledonie – dzielnicy Londynu. Była to 135. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 40 350 000 funtów szterlingów.

W 2022 roku Wimbledon obchodził stulecie swojego „Kortu Centralnego” (Centre Court). Była to też pierwsza edycja zawodów, podczas której w pierwszą niedzielę imprezy zaplanowano mecze do rozegrania. Do tej pory niedziela w środku turnieju była tradycyjnie dniem wolnym od zmagań zawodników i zawodniczek (nie licząc lat 1991, 1997, 2004 i 2016, gdy opóźnienia spowodowane złą pogodą wymogły na organizatorach zmianę terminarza).

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był sześciokrotny zwycięzca turnieju, niepokonany na kortach Wimbledonu od 2018 roku, Novak Đoković. Trofeum w grze pojedynczej kobiet w 2021 roku zdobyła Ashleigh Barty, która już jednak zakończyła karierę zawodową.

W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković obronił trofeum, pokonując w finale 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3) Nicka Kyrgiosa. W grze pojedynczej kobiet Jelena Rybakina triumfowała nad Uns Dżabir, uzyskując w meczu finałowym wynik 3:6, 6:2, 6:2. W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Matthew Ebden i Max Purcell, którzy triumfowali w finale 7:6(5), 6:7(3), 4:6, 6:4, 7:6(10–2) nad parą Nikola Mektić–Mate Pavić. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková, które w finale pokonały Elise Mertens i Zhang Shuai 6:2, 6:4. W grze mieszanej Desirae Krawczyk oraz Neal Skupski obronili tytuł sprzed roku, pokonując w meczu o mistrzostwo Samanthę Stosur wraz z Matthew Ebdenem 6:4, 6:3.

Mili Poljičak zwyciężył w finale rozgrywek singlowych chłopców z Michaelem Zhengem 7:6(2), 7:6(3). W rozrywkach dziewcząt w ostatnim meczu Liv Hovde pokonała Lucę Udvardy 6:3, 6:4. Sebastian Gorzny i Alex Michelsen wygrali 7:6(5), 6:3 z Gabrielem Debru i Paulem Inchauspé w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Rose Marie Nijkamp i Angella Okutoyi pokonały Kaylę Cross i Victorię Mboko 3:6, 6:4, 11–9. 

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Alfiego Hewetta 4:6, 7:5, 7:6(10–5) został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 6:4, 6:2. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Sam Schröder, który pokonał Nielsa Vinka 7:6(5), 6:1. W deblu na wózkach mistrzami zostali Gustavo Fernández oraz Shingo Kunieda, którzy w ostatnim meczu pokonali Alfiego Hewetta i Gordona Reida 6:3, 6:1. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Dana Mathewson dzięki wygranej 6:1, 7:5 odniesionej nad Diede de Groot i Aniek van Koot. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Sam Schröder wraz z Nielsem Vinkem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Andrew Lapthorne’a i Davida Wagnera 6:7(4), 6:2, 6:3. 

W turnieju legend mężczyzn Bob Bryan i Mike Bryan pokonali w finale 6:3, 6:4 Markosa Pagdatisa i Xaviera Malisse. W rozgrywkach legend kobiet zwyciężyły Kim Clijsters i Martina Hingis, które wygrały 6:4, 6:2 z Danielą Hantuchovą i Laurą Robson. Marion Bartoli i Nenad Zimonjić pokonali Carę Black i Todda Woodbridge’a 7:6(1), 6:1 w turnieju legend w grze mieszanej.

Niedopuszczenie do udziału reprezentantów Rosji i Białorusi 

W kwietniu 2022 roku All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) wykluczył reprezentantów Rosji i Białorusi z gry w turnieju w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Organizatorzy stwierdzili, że niedopuszczalnym byłoby uzyskanie przez rosyjski reżim jakichkolwiek korzyści z udziału przedstawicieli kraju w zawodach. Zwrócili również uwagę, iż potępienie wojny przez graczy z Rosji i Białorusi, zgodnie z zaleceniami brytyjskiego rządu, mogłoby stanowić ryzyko dla nich samych oraz ich rodzin. Lawn Tennis Association (LTA) zabroniło też zawodnikom reprezentującym Rosję i Białoruś udziału w innych turniejach tenisowych odbywających się w Wielkiej Brytanii. Nie licząc Pucharu Davisa i Pucharu Billie Jean King, Rosjanie i Białorusini mogli rywalizować w rozgrywkach, w tym na poziomie Wielkiego Szlema, jako zawodnicy neutralni (bez możliwości startowania pod flagami narodowych).

Decyzja wywołała krytykę wielu graczy, w tym obrońcy tytułu i sześciokrotnego mistrza Wimbledonu, Novaka Đokovicia, który określił ją jako „szaloną”. Andriej Rublow, jeden z graczy objętych zakazem, oskarżył All England Club o podjęcie „nielogicznej” i „dyskryminacyjnej” decyzji. Inni, jak Ukraińcy Marta Kostiuk i Serhij Stachowski, poparli zakaz. Trzy organizacje zarządzające tenisem – WTA, ATP i ITF – skrytykowały to rozstrzygnięcie. 20 maja postanowiły one o nieprzyznawaniu punktów rankingowych za udział w turnieju, uzasadniając podjęte działania zasadą uczestnictwa opartego na zasługach, a nie narodowości, oraz wyjaśniając, że decyzja AELTC była nieskonsultowana i niezgodna z zasadami obowiązujących w pozostałych turniejach zawodowych. Ta reakcja również spotkała się z krytyką, a dwukrotny mistrz Wimbledonu w grze pojedynczej, Andy Murray, wyraził opinię, iż usunięcie punktów rankingowych prawdopodobnie nie wpłynie na udział zawodników w mistrzostwach i nie umniejszy to rangi imprezy.

4 lipca WTA nałożyła grzywnę na AELTC w wysokości 250 000 dolarów i na LTA w wysokości 750 000 dolarów.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend w grze mieszanej

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Niedopuszczeni do startu 

Do udziału w zawodach nie zostali dopuszczeni reprezentanci Rosji i Białorusi:

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Alicia Barnett /  Jonny O’Mara
  Latisha Chan /  Ivan Dodig
  Olivia Nicholls /  Kyle Edmund
  Heather Watson /  Ken Skupski
  Venus Williams /  Jamie Murray

Kwalifikanci 
W kwalifikacjach do rozgrywek singla kobiet i mężczyzn mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zajmujący w rankingu pozycję niezapewniającą bezpośredniego udziału w turnieju głównym.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2021.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wimbledon 2022